Истакамаститлан има више значења:

 Општина Истакамаститлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Истакамаститлан (Истакамаститлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику